«Erotica» — п'ятий студійний альбом американської співачки Мадонни. Випущений 20 жовтня 1992 року лейблами Sire і Warner Bros.

Список композицій

Посилання 
 Дискографія співачки на її офіційному сайті

Альбоми Мадонни
Альбоми Maverick Records